ФК Арсенал Кијев () је професионални украјински фудбалски клуб из Кијева, члан Премијер лиге Украјине.

Од сезоне 1995/1996. игра у Премијер лиги Украјине. У премијер лигу се пласирао под именом ФК ЦСКА Кијев, да би 2001. узео данашње име. У новембру 2013. клуб од Фудбалског савеза Украјине искључен из првенства због поновљеног недоласка на меч.

Лигашки и куп успеси по сезони

ФК Арсенал у европским такмичењима 

Укупан УЕФА коефицијент 6,0.

1УЕФА је регистровала резултат ове утакмице службеним резултатом 3:0 за Муру зато што је Арсенал играо са суспендованим играчем у првој утакмици. Арсенал је регуларни меч добио резултатом 3:0.

Референце

Спољашње везе 

 

А
Спорт у Кијеву